Пинкни — английская и американская фамилия:
 Пинкни, Клемента Карлос (1973—2015) — американский политик, член Сената Южной Каролины.
 Пинкни, Уильям
 
 Пинкни, Эд (1962) — американский баскетболист, выступавший в НБА.